Михаил Опа́рин:* Опарин, Михаил Михайлович (род. 1946) — военный лётчик, генерал-лейтенант авиации.
 Опарин, Михаил Сергеевич (род. 1993) — российский футболист.